The Kidnapped Bride – cortometraggio del 1914 diretto da Frank C. Griffin
The Kidnapped Bride – cortometraggio del 1917 diretto da Henry McRae (Henry MacRae)